Muzafer Ejupi (26 de outubro de 1988) é um futebolista macedônio que atua como atacante.

Atualmente joga no FK Vardar

Referências 
http://ogol.com.br/jogador/muzafer_ejupi/2009_2010/ficha/139/default/117154

Nascidos em 1988
Naturais de Escópia
Futebolistas da Macedônia do Norte
Futebolistas do FK Vardar
Futebolistas do FK Metalurg Skopje
Futebolistas do FK Škendija
Futebolistas do NK Slaven Belupo Koprivnica
Futebolistas do NK Osijek
Jogadores da Seleção Macedônia de Futebol